Ptačí vrch může být:
 Ptačí vrch (Broumovská vrchovina) (539 m) – vrchol východně od Šonova v okrese Náchod
 Ptačí vrch (Frýdlantská pahorkatina) (406 m) – vrchol severně od Dětřichova ve Frýdlantském výběžku v okrese Liberec
 Ptačí vrch (Šluknovská pahorkatina) (561 m) – vrchol u Starých Křečan v okrese Děčín